Эт-Тарф:

 Эль-Тарф — город на северо-востоке Алжира.
 Эль-Тарф — провинция (вилайя) на крайнем северо-востоке Алжира.